Melanie (1947) amerikai folk/rock énekesnő, dalszerző
 Melanie, francia rakétamotor
Film
 Melanie, kanadai film
Album
 Mélanie, Céline Dion hetedik, francia nyelvű albuma (1984)
Dalok
 Melanie, "Weird Al" Yankovic-dal
 Melanie, Donna Summer-dal
 Melanie, Guster-dal
 Melanie, Toto-dal
hasonló néven
 688 Melanie aszteroida